Тим Берглинг (), по-известен като Авичи (), е шведски диджей и музикален продуцент. Използва и псевдоними като Тим Берг и Том Хангс. Авичи става известен през 2010 г. благодарение на синглите „My Feelings for You“, „Seek Bromance“, „Blessed“ и „Levels“. Според списание „Форбс“, през 2013 г. той е един от десетте най-високо платени диджеи в света, с годишни приходи от над 20 милиона щатски долара. Умира от загуба на кръв на 20 април 2018 г. в Оман.

Биография 
Тим Берглинг е роден на 8 септември 1989 г. в Стокхолм. Той започва кариерата си, като прави ремикс на музиката към видеоиграта Lazy Jones, а по-късно записва собствената си песен „Lazy Lace“, която скоро бива пусната от Strike Recordings. В музиката му влияние са оказали Басхънтър, Laidback Luke, Steve Angello, Tocadisco, Daft Punk, Ерик Придс и Axwell. Печели наградата на програмата на Пита Тонга Fast Trax. Авичи получава множество предложения и през април 2008 година пуска песента „Manman“ с лейбъла на Тонга Bedroom Bedlam. През май същата година той подписва договор с At Night Managmenet и Vicious grooves.

През лятото на 2011 г. британската певица Леона Луис представя песента „Collide“, като инструментален компонент за която е използван откъс от песента на Авичи „Penguin“, изпълнена на концерти в края на 2010 година. Разрешение за семплиране не е получено. След скандал с обвинения в плагиатство и заплахи за съдебен процес сингълът на Люис е издаден, като Авичи е посочен като съавтор. През есента на същата година сингълът му „Levels“ се превръща в международен хит: в Обединеното кралство, Австрия и Германия, той успява да влезе в първите десет, като в родната Швеция за първи път завършва на върха на чарта. Тогава е заложена и основата на песента на Фло Рида „Good Feeling“, която се радва на голяма популярност в целия свят и заема челни позиции в класациите. В класацията на списание DJ Magazine за 2011 година Авичи скача от 39-о на шесто място, а на следващата година влиза в челната тройка.

На 54-тата церемония „Грами“ заедно с Давид Гета са номинирани в категорията „най-добър денс запис“ за тяхната съвместна песен „Sunshine“. През 2013 г. получава още една номинация за „Грами“ с песента си „Levels“ като най-добър денс запис.

На 28 март 2014 г. му се налага да влезе в болница. Във връзка с това концертът му в Маями е отменен.

На 29 март 2016 г. Авичи обявява край на публичните си изяви и турнета.

Смърт 
През 2016 г. здравословното състояние на Берглинг се влошава и е диагностициран с остър панкреатит, причинен от прекомерното приемане на алкохол. След това той спира да прави участия на живо. Самоубива се на 20 април 2018 г., в близост до Мускат, Оман на 28 години, след като се наръгва смъртоносно с части от счупена бутилка. Семейството му публикува отворено писмо до медиите на 26 април, съобщавайки че Берглинг „наистина се бореше с мислите си относно смисъла, живота, щастието. Той не можа да продължи. Той искаше да намери покой.“

Дискография

Студийни албуми 
 True (2013)
 Stories (2015)

Сингли

Съвместни сингли

Източници

Външни препратки 
 
 Авичи: „Джон Ленън, уви, напуснал ни твърде рано“ // Colta.ru 07.2014

Родени на 8 септември
Родени през 1989 година
Шведски певци
Шведски музикални продуценти
Шведски диджеи
Родени в Стокхолм
Самоубийци